KAU kan syfta på: 

 KAU – en befrielserörelse i Kenya, bildad 1944, se Kenyas Afrikanska Förbund
 KAU – ett statligt universitet i Karlstad, se Karlstads universitet